Dirk Vansina (schrijver), een Vlaamse auteur en kunstschilder
Dirk Vansina (politicus), een Leuvens politicus